! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 50001–50100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 50101–50200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 50201–50300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 50301–50400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 50401–50500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 50501–50600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 50601–50700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 50701–50800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 50801–50900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 50901–51000 [ editare]

Lista planetelor minore (050001-051000)